Township (abgekürzt TWP oder Twp.) steht für:

 Township (England), eine historische Verwaltungseinheit in England
 Township (Kanada), eine Verwaltungseinheit in Kanada (im französischsprachigen Teil auch Kanton)
 Township (Südliches Afrika), eine historische und aktuelle Siedlungseinheit in Südafrika, Namibia und dem ehemaligen Südwestafrika
 Township (Vereinigte Staaten), eine Verwaltungseinheit in den Vereinigten Staaten
 Township (Einheit), ein amerikanisches Flächenmaß
 Township (Computerspiel), ein Mobile Game von Playrix

Siehe auch:
  Stadtrecht – zu ähnlichen Begriffen